

Sigle 
 National Historic Landmark – monumento storico nazionale degli Stati Uniti
 National Hockey League – lega professionistica nordamericana di hockey su ghiaccio
 NHL – serie di videogiochi di hockey su ghiaccio della EA Sports (su licenza della suddetta lega)
 National Hurling League – torneo annuale irlandese di hurling 
 Non-Hodgkin lymphoma – linfoma non Hodgkin

Edilizia 
NHL – Natural Hydraulic Lime: sigla identificativa della calce idraulica naturale secondo la UNI EN 459-1

Codici 
 NHL – codice vettore ICAO di Northumbria Helicopters